Restwärme bezeichnet
 eine Funktion der Wasserheizung im Kraftfahrzeug zum Aufheizen des Innenraums unter Nutzung der Motorblockwärme und
 umgangssprachlich die Nachzerfallswärme als Leistungserzeugung eines Kernreaktors nach Abschaltung durch andauernde radioaktive Zerfälle kurzlebiger Spaltprodukte.